Skrót EZ lub Ez może oznaczać:
 EZ Aquarii
 DJ EZ
 EZ Rollers
 E-ZPass
 EZ TAG
 eZ publish
 EZ Word
 Evergreen International Airlines (kod IATA) 
 Sun Air of Scandinavia (kod IATA) 
 Elizabeth Zimmermann
 Księga Ezechiela